Гыда:

 Гыда — посёлок и морская пристань в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Гыда — река в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.